Старт:
 Старт — начало, пуск, у спортсменов начало состязания.

Организации 
 «Старт» — завод аэродромного оборудования в Самаре.
 «Старт» — научно-производственное предприятие в Екатеринбурге.
 «Старт» — радиоэлектронный завод в Великом Новгороде, известный преимущественно производством реле.

Спорт 
 Старт — спортивный термин.
 «Старт»— стадионы:
 «Старт» — стадион в городе Нерехта
 «Старт» — стадион в Нижнем Новгороде.
 «Старт» — стадион в Нововоронеже.
 «Старт» — стадион в подмосковном Реутове.
 «Старт» — стадион в Саранске.
 «Старт» — стадион в Ульяновске.
 «Старт» — название стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах в 1977—1988 годах.
 «Старт»— футбольные клубы:
 «Старт» — бывший советский и латвийский футбольный клуб из Броценов.
 «Старт» — норвежский футбольный клуб из города Кристиансанн.
 «Старт» — польский футбольный клуб из города Отвоцк.
 «Старт» — советский футбольный клуб из города Ташкент.
 «Старт» — украинский футбольный клуб из города Черноморск.
 «Старт» — украинский футбольный клуб из города Чугуев.
 «Динамо-Старт» (или «Динамо») — российский футбольный клуб из города Кострома.
 «Старт» — прежнее название российского клуба «Ангара» из города Ангарск.
 «Старт» — прежнее название советского клуба «Дзержинец» из города Дзержинск Украинской ССР.
 «Старт» — прежнее название российского клуба «Олимп» из города Ейск.
 «Старт» — прежнее название белорусского клуба «Орша» из города Орша.
 «Старт» — прежнее название молдавского клуба «Тилигул-Тирас» из города Тирасполь.
 «Старт» — прежнее название российского клуба «Волга» из города Ульяновск.
 «Старт» — команда по хоккею с мячом из Нижнего Новгорода.
 «Старт Нерехта» — команда по хоккею с мячом из города Нерехта
 «Старт» — футбольная команда, участвовавшая в Матче смерти в оккупированом Киеве в 1942 году.

Техника 
 «Старт» — советский микроавтобус, выпускавшийся с 1964 по 1970 год.
 «Старт» — серия советских радиоконструкторов, выпускавшихся с 1970 года.
 «Старт» — российская твердотопливная космическая ракета-носитель.
 «Старт» — советский однообъективный зеркальный фотоаппарат.

Фамилия 
  (1845—1905) — американский юрист и политик, председатель Палаты представителей штата Вермонт (1890).
  (1842—1927) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1877—1956) — американский политик, мэр Толидо (1936—1940).
  (1839—1919) — американский юрист, генеральный прокурор (1880—1881) и председатель Верховного суда (1895—1913) штата Миннесоты.

Прочее 
 «Старт» — советский спортивный иллюстрированный журнал, выходивший в Киеве.
 «Старт» — российская премия, вручаемая писателям-фантастам за лучшую дебютную книгу, написанную на русском языке.
 Старт — место на аэродроме (лётном поле), где производится подготовка самолётов к полётам, перед выруливанием на ВПП.
 «СТАРТ» — финальный эпизод телесериала «Американцы».
 Start — российский онлайн-кинотеатр.
 Start — совместный студийный альбом группы «Новые композиторы» и музыкантов группы «Кино».

См. также 
 «Старт Телеком» — российская телекоммуникационная компания.
 Хурмули — посёлок в Солнечном районе Хабаровского края, до 1946 года носивший название Старт.
 Старт-кодон — единица генетического кода, первый кодон матричной РНК.